Paula Kania-Choduń e Katarzyna Piter erano le detentrici del titolo, ma non hanno preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Kaitlyn Christian e Sabrina Santamaria hanno sconfitto Hayley Carter e Luisa Stefani con il punteggio di 7-64, 4-6, [10-5].

Teste di serie 

  Hayley Carter /  Luisa Stefani (finale)
  Kaitlyn Christian /  Sabrina Santamaria (campionesse)

  Anna Kalinskaja /  Jana Sizikova (quarti di finale)
  Lidzija Marozava /  Andreea Mitu (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

L'Open 35 de Saint-Malo 2021